Malínovka o Malínivka (en ucraïnès Малинівка i en rus Малиновка) és una vila de la província de Khàrkiv, Ucraïna. El 2021 tenia una població de 7.500 habitants.

Referències 

Pobles d'Ucraïna